Stoephasius ist der Familienname folgender Personen:

 Lilly Stoephasius (* 2007), deutsche Skateboarderin
 Werner Stoephasius (1896–1978), deutscher Kapitän zur See